Luis Alejandro de Borbón puede referirse a:

Luis Alejandro de Borbón (1678-1737), conde de Toulouse, hijo legitimado de Luis XIV de Francia,
Luis Alejandro de Borbón (1747-1768), príncipe de Lamballe, nieto del anterior.